Amerikai Egyesült Államok
 Porter (Indiana)
 Porter (Kalifornia)
 Porter (Maine)
 Porter (Minnesota)
 Porter (Missouri)
 Porter (New York)
 Porter (Nyugat-Virginia)
 Porter (Ohio)
 Porter (Oklahoma)
 Porter (Texas)
 Porter (Washington)
 Porter (Wisconsin)
 Porter megye, Indiana
 Porter metróállomás, Cambridge, Massachusetts

Kráterek
 Porter, holdkráter
 Porter, Mars-kráter

Egyéb
 Porter, családnév
 Cole Porter amerikai zeneszerző
 Porter, keresztnév
 Porter, együttes
 Porter, 1994-es film
 Porter, 2004-es film
 Porter, sörfajta